Никола́й Рыбако́в:
* Рыбаков, Николай Ефремович (1918—1984) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда (1974).
 Рыбаков, Николай Игоревич (род. 1978) — российский политик и общественный деятель, председатель партии «Яблоко» с 2019 года.
 Рыбаков, Николай Иосифович (род. 1947) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2018).
 Рыбаков, Николай Степанович (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, старшина, Герой Советского Союза.
 Рыбаков, Николай Фёдорович (Миклай Рыбаков; 1932—2004) — советский и российский, марийский актёр, писатель, драматург.
 Рыбаков, Николай Хрисанфович (1811—1876) — российский актёр.